Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Gene Mayer che hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Andrés Gómez 1-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (Campioni)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)

 Terry Moor /  Eliot Teltscher (secondo turno)
 Anand Amritraj /  John Austin (quarti di finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Francisco González /  Belus Prajoux (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1980